Музей боевого содружества белорусских, русских, латвийских и литовских партизан в годы Великой Отечественной войны — музей, созданный в г.п Россоны согласно постановлению бюро ЦК КПБ от 18 августа 1978 года. Был открыт для посетителей 4 июля 1981 года. До 1990 года являлся филиалом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Руководили музеем Л. А. Макаров и А. И. Герасимов. 3 1997 г. Директор Н. М. Свияжинская.

Городской поселок Россоны находится на стыке 3-х государств — России, Беларуси и Латвии. В этих местах в годы Великой Отечественной войны на большой площади (10 000 кв. км²) был образован Братский партизанский район.

Основной фонд музея (2008 г.) насчитывает 5460 экспонатов, научно—вспомогательный —10 241 единицу хранения. Общая площадь экспозиции составляет 955 м².

Фонд музея 
Сбор музейных предметов ведется по коллекциям: фотодокументы, документы, вещевой фонд, оружие, нумизматика, изобразительное искусство. Среди экспонатов многочисленные награды воинов и партизан, именное, в т. ч. самодельное партизанское оружие, стрелковое и артиллерийское вооружение, подпольные печатные издания, живопись, скульптура, макеты, обмундирование периода Великой Отечественной войны и др. В музее выставочный и 10 экспозиционных залов. Экспозиция размещена в разделах: нападение Германии на СССР, оборонительные бои на северо-западе Беларуси, наши земляки — участники боев на основных участках фронта в начальный период войны; зарождение и развитие антифашистского подполья и партизанского движения в Россонско —Освейском крае, оккупационный режим и зверства гитлеровцев; организация и боевая деятельность партизанских бригад на севере Витебской области, создание Россонско—Освейской партизанской зоны; образование Братского партизанского края, совместные боевые операции партизан; жизнь и быт населения и партизан в крае; боевые действия партизан края; участие партизан края в "рельсовой войне"» боевое взаимодействие партизан с воинами Красной армии; освобождение северо-западной части Беларуси, участие уроженцев Россонщины в Освободительном походе Красной Армии в страны Западной Европы. Отдельный зал музея посвящен известному белорусскому государственному деятелю П. М. Машеров.

В музее действует постоянная экспозиция «История Россонского края». Организуются выставки военно-патриотического и художественного направления, а также выездные в д. Ровное Поле, где предметами партизанского быта оформляются землянки бойцов бригады имени К. Рокоссовский.

Литература 

 
 Музей баявой садружнасці беларускіх, рускіх, латышскіх і літоўскіх партызан//Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн., 1999. – Т. 5. – С. 232.
 Музей боевого содружества: Путеводитель / Бел. гос. музей истории Великой Отечественной войны; Сост. И.Ю.Воронкова и др. – Мн.: Полымя, 1988. – [63] с.
 Шпыркоў А. Ісці музею ў партызаны?.. / / Віцебскі рабочы. – 1994. – 26 лістап.
Россоны
Музеи Витебской области